Бреди́хины О́труба — деревня Добринского района Липецкой области. Входит в Березнеговатский сельсовет.

География 
Расположена на левом берегу реки Плавицы вдоль автодороги Белоносовка — Георгиевка — Березнеговатка — Добринка — Талицкий Чамлык.

Ближайшие населенные пункты:

 Лебедянка ~ 0,8 км
 Бредихино ~ 1,3 км
 Ярлуково ~ 1,85 км.

История 
Деревня возникла в 1910 году. В названии отразилась столыпинская аграрная реформа — отруб — земельный участок, выделенный из общинной земли деревни Бредихино в единоличную крестьянскую собственность (в отличие от хутора — без переноса усадьбы).

Население

Примечания 

Населённые пункты Добринского района